Blue Sunday – cortometraggio del 1921 diretto da Charles Parrott (Charley Chase)
Blue Sunday – cortometraggio del 1921 diretto da Eddie Lyons e Lee Moran
Blue Sunday – cortometraggio del 2015 diretto da Mike Reda